Evangelisti ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Evangelisti (Politiker) (1923–1993), italienischer Politiker und Sportfunktionär
 Franco Evangelisti (1926–1980), italienischer Komponist, Improvisationsmusiker und Musiktheoretiker
 Giovanni Evangelisti (* 1961), italienischer Weitspringer
 Joseph Bartholomew Evangelisti (1908–1976), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kapuziner
 Valerio Evangelisti (1952–2022), italienischer Schriftsteller